

Astronomia 
 Kompleks H
 Kompleks Taurydów

Chemia 
 związki kompleksowe
 kompleks enzymatyczny

Geologia 
 kompleks krystaliczny skorupy ziemskiej
 kompleks osadowy skorupy ziemskiej

Gleboznawstwo 
 kompleks przydatności rolniczej gleby
 kompleks sorpcyjny

Leśnictwo 
 kompleks leśny
 kompleks bioekologiczny
 leśny kompleks promocyjny

Literatura 
 kompleks polski
 kompleks Portnoya

Matematyka 
 kompleks łańcuchowy
 kompleks symplicjalny

Medycyna 
 kompleks (psychologia)
 kompleks wad wrodzonych

Inne 
 zespół budowli lub urządzeń